Авиаагрегат может означать:

 Авиаагрегат (Самара) — завод по проектированию и производству шасси для самолётов.
 Авиаагрегат (Махачкала) — завод по производству аэродромного оборудования.
 Авиаагрегат (Баку) — завод по производству агрегатов для авиастроительной  промышленности.

Примечания